Michał Opaliński (aktor)
 Michał Opaliński (muzyk)